spodek – naczynie
 Spodek – hala widowiskowo-sportowa w Katowicach
 Niezidentyfikowany Obiekt Latający – UFO, czasami nazywany "spodkiem"
 „Spodek” – pseudonim literacki Marka Skwarnickiego
 spodek (giełda) – formacja analizy technicznej